Кравець Андрій Віталійович (1973) — український політик.
 Кравець Андрій Миколайович (1971) — український журналіст.
 Кравець Андрій (гравець у го) (1990) — український гравець у го.